Sainte-Eulalie est le nom de diverses localités, d'après l'une ou l'autre des  (il s'agit en principe de sainte Eulalie de Mérida) :

Canada
 Sainte-Eulalie, municipalité du Québec dans Nicolet-Yamaska

France

Homonymies exactes
 Sainte-Eulalie, commune française de l'Ardèche
 Sainte-Eulalie, commune française de l'Aude
 Sainte-Eulalie, commune française du Cantal
 Sainte-Eulalie, commune française de la Gironde  (anc. : "Sainte-Eulalie d'Ambarès")
 Sainte-Eulalie, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Espagnac-Sainte-Eulalie
 Sainte-Eulalie, commune française de la Lozère
 Sainte-Eulalie, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lapenche

Homonymies partielles
Sainte-Eulalie-d'Ans, commune française de la Dordogne
Sainte-Eulalie-de-Cernon, commune française de l'Aveyron
Sainte-Eulalie-d'Eymet, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Sainte-Eulalie-d'Olt, commune française de l'Aveyron
Sainte-Eulalie-en-Born, commune française des Landes
Sainte-Eulalie-en-Royans, commune française de la Drôme
Garrigues-Sainte-Eulalie, commune française du Gard
Espagnac-Sainte-Eulalie, commune française du Lot

Voir aussi
Page d'homonymie  : saintes ayant porté ce nom ;
Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue portugaise ;
Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue espagnole.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France